Bieg na 30 kilometrów kobiet techniką klasyczną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 24 lutego. Wzięło w nim udział 50 zawodniczek. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Włoszka Gabriella Paruzzi. Druga na mecie Łarisa Łazutina i ósma na mecie Olga Daniłowa z Rosji zostały zdyskwalifikowane za doping i pozbawione medalu.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002